

Patronyme 

 Étienne Pierre Morlanne (1772-1862) médecin accoucheur à Metz, fondateur d'un hospice pour recueillir les parturientes et de la congrégation des soeurs de la Charité Maternelle. 
Jacques Morlanne ou Morlane (alias de Henri Fille-Lambie), colonel de l'Armée française du Service Action du SDECE (Service de documentation extérieure et de contre-espionnage, l'ancêtre de la DGSE). Il participa à la guerre d'Indochine.

Toponyme
Morlanne est une commune française, située dans le département des Pyrénées-Atlantiques et la région Nouvelle-Aquitaine.
les arènes de Morlanne se situent sur la butte de Morlanne à Saint-Sever dans les Landes

Voir aussi
 Lanne

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme